Geneviève Guicheney, une journaliste française née en 1947.
 Pierre Guicheney, un écrivain et réalisateur français né en 1954.